Il titolo MPD Psycho si riferisce a:
MPD Psycho: manga scritto da Eiji Ootsuka e disegnato da Shōu Tajima nel 1997;
MPD Psycho: miniserie televisiva diretta da Takashi Miike nel 2000.